Augustus Volney Waller (Faversham, 1816 – Ginevra, 1870), fisiologo, il cui nome è legato alla Degenerazione walleriana delle fibra nervosa
 Augustus Desiré Waller (Parigi, 1856 – Londra, 1922), anch'egli fisiologo, figlio del precedente, noto per aver registrato il primo elettrocardiogramma su un essere umano